Sigismund Ludvig Schulin er navnet på flere personer:

 Sigismund Ludvig Schulin (1777-1836) – dansk lensgreve, godsejer og amtmand
 Sigismund Ludvig Schulin (1846-1929) (1846-1929) – dansk lensgreve, godsejer og hofjægermester